est un élève de  du collège Shiroiwa (préfecture de Kagawa), qui participe au jeu Battle Royale. Son rôle est joué par Sousuke Takaoka dans le film.

Enfant chétif, il était le souffre-douleur des enfants du quartier. Un jour, il décide de commencer l'apprentissage des arts martiaux. Devenu un véritable expert en arts martiaux, il est aujourd'hui considéré comme le grand espoir de son dojo. En rassemblant toute l'énergie de son corps au moyen d'une technique de respiration, il est capable d'asséner des coups redoutables, voire mortels. Il est également un expert dans le maniement du bâton. Voilà pourquoi il se déplace dans le jeu avec un manche à balai. Il s'exprime d'une façon brusque et maladroite, son attitude est souvent à l'origine de malentendus qui le font passer pour quelqu'un d'asocial. En réalité, c'est un garçon sympathique et timide.

Son arme est un radar portatif réglé sur la fréquence des colliers portés par les élèves (portée : 15 mètres) et il est désigné comme le garçon #11. Dans le manga et le roman, il récupère également un revolver à la suite d'une rencontre avec Mitsuko Soma.

Il choisit de suivre Nanahara dans son plan d'évasion mais souhaite avant tout retrouver Takako Chigusa sa meilleure amie ainsi que Kayoko Kotohiki dont il est amoureux. Il passe donc le jeu en perpétuel mouvement, croisant la plupart des personnages dont Kiriyima et Soma à plusieurs reprises, réussissant à les faire reculer parfois. Il ne tuera cependant personne.

Hiroki sera la dernière personne à voir Takako Chigusa, qui meurt dans ses bras à la suite d'un tir de Mitsuko Sôma, alors qu'elle venait de lui faire une déclaration d'amour. Il sauve aussi Shûya Nanahara, qui trouvera refuge dans le phare, et sera soigné par un groupe de filles.

Décès 
Selon les versions son décès varie.

Roman 
Il sera tué par Kayoko Kotohiki, bien qu'auparavant il a été sérieusement blessé par Kazuo Kiriyama. Peu avant de mourir, Hiroki annoncera à Kayoko qu'il l'aime, et lui donnera des instructions pour retrouver Shûya Nanahara.

Manga 
Accompagné de Kayoko Kotohiki, il sera tué par Kazuo Kiriyama à la suite d'un long et âpre combat pour défendre celle qu'il aime.

Film 
Hiroki est à la recherche de Kayoko Kotohiki. Il finit par la retrouver dans un entrepôt, mais celle-ci prise de panique lui tire dessus à de multiples reprises. Hiroki lui conseille de partir car les coups de feu vont attirer du monde. Kayoko en larmes se rend compte de son erreur car Hiroki ne voulait pas la tuer.

Références 

Personnage de Battle Royale
Artiste martial de fiction
Personnage de fiction harcelé à l'école

en:List of Battle Royale characters#Hiroki Sugimura